Příjmení Dowd nese více různých osobností:

 Ann Dowd (* 1956) – americká herečka
 Johnny Dowd (* 1948) – americký zpěvák a kytarista
 Siobhan Dowd (1960–2007) – britská spisovatelka literatury pro děti a mládež